Владимир Фомичёв:
 Фомичёв, Владимир Александрович (род. 1954) — советский и казахстанский футболист, тренер.